Серге́й Бори́сович Лео́нов () — советский и российский , специалист в области обогащения полезных ископаемых. Член-корреспондент РАН (1991).

Биография 
Сергей Борисович Леонов родился 1 октября 1931 года в селе Боровское Тюхтетского района (ныне — Красноярского края).

В 1955 году окончил металлургический факультет Иркутского горно-металлургического института.

Работал там же (с 1960 г. Иркутский политехнический институт): старший лаборант, ассистент (1956), доцент (1961), профессор (1976), зам. декана (1961—1964), декан (1968—1978) металлургического факультета, зав. кафедрой обогащения полезных ископаемых (1976—1999),  (1978—1999).

Доктор технических наук (1978), профессор (1979). Член Сибирского отделения РАН с 1991 г.

Основатель научного направления, связанного с развитием теоретических основ направленного синтеза флотореагентов и использованием новых технологий и техники флотационных методов обогащения полезных ископаемых.

Именем Леонова названа кафедра «Обогащение полезных ископаемых и инженерной экологии» в Иркутском государственном техническом университете.

Награды и звания 
Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1981, 1986), орденом Почета (1995), медалями.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1988). Лауреат Премии Правительства РФ (1995).

Источники 
 
 Леонов Сергей Борисович // Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. — Новосибирск: Наука, 2007. — С. 494—495.
 Леонов Сергей Борисович (01.10.1931 — 27.04.1999)
 Персональный состав, Сибирское отделение, Российская академия наук
 Профессора Иркутского государственного технического университета: Биографический справочник 1930—1999 гг. — Иркутск, 2000. — С. 88-89.
 // Вост.-Сиб. правда. — 1999. — 27 апр.
 Леонов Сергей Борисович // Восточно-Сибирская правда. — 1999. — 29 апр.
Горощенова О.А. Доктора и профессора Иркутского национального исследовательского технического университета : сборник научно-публицистических произведений / О. А. Горощенова ; тематический редактор П. А. Новиков ; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ". - Иркутск : Издательство ИРНИТУ, 2020. - 389 с. : фот. ; 21 см. - Библиография: с. 377-378. - 500 экз.. - ISBN 978-5-8038-1534-1 : Б. ц. ( Леонов С.Б. С.184).
Горощенова О.А. От навигацкой школы к техническому университету (1754-2015) : монография / Ольга Горощенова ; [ред. С. Н. Полторак ; редкол.: А. Д. Афанасьев, Н. П. Коновалов, В. Н. Гордеев]. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2015. - 241 с. : цв. ил., фот. цв., 1 л. генеалогич. табл. ; 23х25 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиография: с. 212-213. - 1300 экз.. - ISBN 978-5-8038-1030-8 (в пер.) (Леонов С.Б. С.111, 114, 120, 121, 227-138, 170, 171, 193, 198, 201, 202, 206, 217, 223, 226 .

Преподаватели Иркутского технического университета
Ректоры вузов России